Sončino ima više značenja:
 Sončino (Kremona)
 Sončino (Pavija)